Naomi steht für:
 Naomi (Vorname), weiblicher Vorname
 Holland Car Naomi, Automodell der Marke Holland Car
 Naomi (Wrestlerin) (* 1987), US-amerikanische Wrestlerin
 Terra Naomi (* 1979), US-amerikanische Sängerin

Die Abkürzung NAOMI steht für:
 New Arcade Operation Machine Idea, ein Arcade-System-Board von Sega, siehe Sega NAOMI
 New Astrosat Observation Modular Instrument, ein Teleskop an Bord von Satelliten

Abkürzung